Schenkia kan syfta på:

 Schenkia (djur) – ett släkte av steklar
 Schenkia (växter) – ett släkte av växter